Il singolare del torneo di tennis Birmingham Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-3, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (finale)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Dick Stockton (primo turno)
 Tim Gullikson (primo turno)
 John Alexander (secondo turno)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)

 Jaime Fillol (secondo turno)
 Stan Smith (secondo turno)
 Phil Dent (terzo turno)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Hank Pfister (terzo turno)
 David Carter (secondo turno)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Birmingham Open 1978